Фонфрія (Самора) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Самора.
 Фонфрія (Теруель) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Теруель.